Vingt-Trois-Mai ou XXIII-Mai ou 23-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

23 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voie ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés par ces odonymes sont :

En France, 

 Le  : Signature du décret d'abolition de l'esclavage en Martinique, par le gouverneur Louis de Rostoland.
 Le  : Naufrages de deux bateaux de pêche et du canot de sauvetage Léon Dufour près de Penmarch dans le Finistère.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 23 de Mayo » ou « Veintitres de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 23 de Mayo », à León de Los Aldama, dans l'État de Guanajuato.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
23